Alcocer puede referirse a:

Topónimos

 Alcocer, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Alcocer de Planes, municipio de la provincia de Alicante.
 El Castillo de Alcocer, situado en Ateca, provincia de Zaragoza.
 La estación de Puente Alcocer, en la red de Cercanías de Madrid.
 La Puebla de Alcocer, municipio de la provincia de Badajoz, del que a su vez toman nombre:
 el Castillo de la Puebla de Alcocer, situado en esta localidad,
 y el Vizcondado de la Puebla de Alcocer, título nobiliario.

Antropónimos

El Alcocer (apellido), apellido español.